SOE est un sigle qui peut faire référence à :
 Sony Online Entertainment, un développeur de jeux sur ordinateur ;
 Special Operations Executive, un service secret britannique pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Stade Olympique de l'Emyrne, un club de football de Tananarive à Madagascar ;
  (parfois abrégé SOE) est un jeu d'action-RPG développé par  et édité sur Super Nintendo en 1995.

SOE est aussi :
  Le code AITA de l'aéroport de Souanké en République du Congo.

Soe- est aussi un préfixe d'origine sanscrite qu'on trouve en tête de noms de personnes en Indonésie (Soeharto, Soekarno). La réforme orthographique de la langue indonésienne de 1947 substituant u à oe (Su-, Suharto, Sukarno...) ne s'impose pas pour les noms de personne.
 Soe Win homme politique birman